Tourailles (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Tourailles (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym